Сихарулидзе (, от сихарули — радость) — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Сихарулидзе, Автандил Тамазович (род. 1975) — грузинский футболист.
 Сихарулидзе, Антон Тариэльевич (род. 1976) — российский фигурист, выступавший в парном катании.
 Сихарулидзе, Васил (род. 1968) — государственный, дипломатический и военный деятель Грузии, министр обороны Грузии (2008—2009).
 Сихарулидзе, Василий Владимирович (1913—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сихарулидзе, Гомар Георгиевич (1942—2020) — советский и грузинский композитор, народный артист Грузинской ССР (1981).
 Сихарулидзе, Илья Михайлович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сихарулидзе, Иракли (род. 1990) — грузинский футболист.
 Сихарулидзе, Николай Иванович (род. 1928) — советский футболист.
 Сихарулидзе, Сергей Васильевич (1913—1983) — советский футболист, тренер и футбольный судья.
 Сихарулидзе, Тамара Михайловна (1917—1985) — Герой Социалистического Труда.